Ernst Sander kan syfta på:

* Ernst Sander (1898–1976), tysk författare och översättare
 Ernst Sander (1916–1990), tysk SS-Oberscharführer